Верітас
 VERITAS, телескоп
 Veritas AG, німецька компанія
 Veritas Technologies, американська компанія